Stefanelli ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Stefanelli Martins (* 1984), brasilianischer Basketballspieler
 Benito Stefanelli (1929–1999), italienischer Schauspieler und Stuntman
 Giovanni Domenico Stefanelli OP (1779–1852), Erzbischof von Lucca
 Íris Stefanelli (* 1979), brasilianische TV-Moderatorin
 Joe Stefanelli (1921–2017), US-amerikanischer Maler
 Lorella Stefanelli (* 1959), san-marinesische Politikerin
 Mattia Stefanelli (* 1993), san-marinesischer Fußballspieler
 Pietro Stefanelli (1835–1919), italienischer Entomologe
 Simonetta Stefanelli (* 1954), italienische Schauspielerin